Teillé (Loara Atlantycka) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Teillé (Sarthe) – francuska gmina w regionie Kraj Loary